Антон Куглер (1898—1962) — німецький футболіст.
 Бернгард Куглер (1837—1898) — німецький історик.
 Віктор Куглер (1900—1981) — один з тих людей, які допомагали переховувати Анну Франк та її родину.
 Ганс Куглер (1840—1873) — німецький художник-пейзажист і портретист.
 Григоре Куглер (1903—1972) — румунський і перуанський літератор й музикант.
 Гудрун Куглер (* 1976) — римо-католицька богослов.
 Євстахій Куглер (1867—1946) — католицький блаженний.
 Єошуа Куглер (1916—2007) — ізраїльський ентомолог та викладач.
 Йоахім Куглер (* 1947) — німецький стрибун; учасник Олімпійських ігор-1968.
 Луїза Куглер (1811—1884) — німецька малярка і поетка.
 Пауль Куглер (1889—1962) — німецький футболіст.
 Раян Куглер (* 1986) — американський кінорежисер, продюсер і сценарист.
 Франк Куглер (1879—1952) — німецький борець і важкоатлет, чотириразовий призер Олімпійських ігор 1904 року.
 Франц Куглер (1808—1858) — німецький історик, історик мистецтва, поет та драматург.
 Франц Ксав'єр Куглер (1862—1929) — німецький хімік, математик і ассиролог.

 Куглер — тауншип в окрузі Сент-Луїс штату Міннесота.
 Куглер (місячний кратер)
німецькі прізвища